Elisabeth (musical)
Elizabeth (New Jersey)
Elizabeth (film, 1998)